Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2002 vond plaats van 6 tot en met 12 mei 2002 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De ongeplaatste Jelena Bovina uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Slowaakse titelverdedigster Henrieta Nagyová in twee sets. Bovina wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 25.600 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tathiana Garbin en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Roberta Vinci, won hun openingspartij. Dit koppel liet evenwel verstek gaan voor de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Jelena Kostanić en Henrieta Nagyová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de kwalificantes Jevgenia Koelikovskaja en Silvija Talaja in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Kroatische Kostanić had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Slowaakse Nagyová ook twee.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Natalie Grandin uit Zuid-Afrika – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 2002
Warschau